Giussani est un nom propre qui peut désigner :
 Giussani, une ancienne piève de Corse ;
 Angela et Luciana Giussani, sœurs italiennes auteures de la bande dessinée Diabolik ;
 Luigi Giussani, un prêtre catholique.